Chiesa dei Santi Pietro e Giorgio a Piovà Massaia
Chiesa dei Santi Pietro e Giorgio a Rosazza
Chiesa dei Santi Pietro e Giorgio a Soglio